Ayanna Pressley – politica statunitense
 Dominic Pressley – cestista statunitense
 Harold Pressley – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Steven Pressley – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese